El Triunfo är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Parras och delstaten Coahuila, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Mexico City. El Triunfo ligger  meter över havet.

Terrängen runt El Triunfo är platt. Den högsta punkten i närheten är Mesa El Campo la Victoria,  meter över havet,  km norr om El Triunfo. Runt El Triunfo är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är El Sacramento,  km söder om El Triunfo. Trakten runt El Triunfo är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Coahuila